

Religione 
 Sacra Famiglia – famiglia di Gesù, composta da Gesù stesso, da Maria e da Giuseppe

Arte 
 Sacra Famiglia – dipinto di autore ignoto conservato nella Parrocchia San Giuseppe di Catenanuova a Enna
 Sacra Famiglia – dipinto di James Collinson conservato in una collezione privata
 Sacra Famiglia – dipinto di El Greco conservato nel Hospital de Tavera a Toledo
 Sacra Famiglia – dipinto di El Greco conservato nel Museo de Santa Cruz a Toledo
 Sacra Famiglia – dipinto di Michelangelo Buonarroti conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze
 Sacra Famiglia – dipinto di Giuseppe Rapisardi conservato nella Chiesa Madre di Santa Maria di Licodia
 Sacra Famiglia – dipinto di Rembrandt conservato nella Alte Pinakothek di Monaco di Baviera

Altro 
 Sacra Famiglia – rione di Padova